Die Okataina-Caldera (auch Haroharo-Caldera) ist die 16 km × 26 km große Caldera eines aktiven Vulkans der   im Rotorua-Distrikt in der Region Bay of Plenty auf der Nordinsel Neuseelands.

Der Vulkan brach zuletzt um 1314 und am 10. Juni 1886 am Mount Tarawera aus. Weitere vier Ausbrüche fanden in den letzten zehntausend Jahren statt. 

Beim letzten Ausbruch kamen etwa 100 Menschen ums Leben. Der Berg wurde dabei in drei Gipfel gespalten. Die schon damals als Touristenziel, auch aus Europa, bekannten Sinterterrassen Pink and White Terraces wurden durch den Ausbruch vollständig zerstört. In dem damals zerstörten Ort Te Wairoa kann man Ruinen der damaligen Hütten und ein Museum zu der Eruption besichtigen.

Durch die Vulkantätigkeit entstanden auch die Gebirgszüge Haroharo und Tarawera. 

Auf dem Gebiet der Caldera liegen heute zahlreiche Seen, von denen die bedeutendsten der Lake Tarawera, Lake Ōkataina und der Ostteil des Lake Rotoiti sind. Die benachbarten Seen Lake Rotorua und   befinden sich in eigenen Calderas.

Literatur 
 Felix Frank: Handbuch der 1350 aktiven Vulkane der Welt. Ott Verlag + Druck AG, Thun 2003, ISBN 3-7225-6792-0.

Weblinks

Okataina Vulkanzentrum bei Oregonstate (englisch)

Einzelnachweise 

Caldera
Geographie (Region Bay of Plenty)
Vulkan in Neuseeland